В одиночному розряді тенісного турніру US Clay Court Championships 1975, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1975, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Діанне Фромгольтц 6-3, 6-4.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

US Clay Court Championships